Olli Solja (né le ) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1944, il commence sa carrière avec le Tammerfors Bollklubb dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1944-1945 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||8 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1945-1946 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||8 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1946-1947 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||7 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1947-1948 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||6 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1948-1949 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||7 ||3 ||0 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1949-1950 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||7 ||7 ||3 ||10 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1950-1951 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||10 ||2 ||3 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mai 1923
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tammerfors Bollklubb
Défenseur de hockey sur glace